

Partidos de países lusófonos

Brasil
Partido Social Democrático da Bahia — extinto
Partido Social Democrático (1945) — extinto
Partido Social Democrático (1987) — extinto
Partido Social Democrático (2011) — PSD, fundado em 2011
Partido da Social Democracia Brasileira — PSDB
Democracia Cristã (Brasil)  — anteriormente chamado Partido Social Democrata Cristão (PSDC)

Outros países lusófonos 
Partido Social Democrata (Portugal)
Partido Social Democrata (Timor-Leste)

Ásia 
Partido Social Democrata (Japão) — , Shakai Minshu-to

Europa
Partido Social-Democrata da Alemanha — Sozialdemokratische Partei Deutschlands, SPD
Partido Social-Democrata (Andorra) — Partit Socialdemòcrata, PS
Partido Social-Democrata da Áustria — Sozialdemokratische Partei Österreichs, SPÖ
Movimento pela Social-Democracia — , EDEK, de Chipre
Partido Social-Democrata da Croácia — Socijaldemokratska partija Hrvatske, SPH
Partido Social-Democrata (Dinamarca) — Socialdemokraterne
Partido Social-Democrata da Finlândia — Suomen Sosialidemokraattinen Puolue, SDP
Partido Social-Democrata (Ilhas Faroé) - Javnaðarflokkurin, JF
Partido Social Democrata da Lituânia — Lietuvos socialdemokratu partija, LSDP
Partido Social Democrata da Rússia
Partido Operário Social-Democrata da Suécia — Sveriges socialdemokratiska arbetareparti ou apenas Socialdemokraterna; SAP
Partido Social-Democrata Tcheco — Česká strana sociálně demokratická, ČSSD

Desambiguações de política
Desambiguações de organizações